Robert Smirke (peintre)  (1752–1845), peintre et illustrateur anglais
 Robert Smirke (architecte) (1780–1867), son fils, architecte anglais